Arrow Rock steht für:

 Arrow Rock (Missouri), Ort im Bundesstaat Missouri, Vereinigte Staaten
 Arrow Rock (Neuseeland), Insel in der Tasman Bay, Neuseeland
 Arrow Classic Rock, niederländischer Hörfunksender